Clio peut désigner :

Acronymes 
 CLIO  prototype d'observatoire d'ondes gravitationnelles japonais développé par l'Université de Tokyo

Astronomie 
 84 Clio,  un astéroïde.

Littérature 
 Clio, nom traditionnellement donné au premier livre des Histoires d’Hérodote.
 Clio. Femmes, genre, histoire, revue française d’histoire.

Mythologie grecque 
 Clio, la Muse de l’histoire.
 Clio, la Néréide

Personnalités 
 Clio, une chanteuse, autrice et compositrice française qui a commencé sa carrière au milieu des années 2010.

Technologie 
 La Renault Clio est une automobile.
 Le Clio était un torpilleur italien de la classe Spica pour la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Toponymie 

 Clio est une ville située dans l’Alabama ;
 Clio, census-designated place située en Californie ;
 Clio,  une ville, du comté de Wayne en Iowa.

Zoologie 
 Clio, un genre de gastéropode établi par Linné.

Homonymie de titre